Чжэнчжоу:
 Чжэнчжоу — городской округ в провинции Хэнань (КНР).
 Епархия Чжэнчжоу — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Чжэнчжоу, Китай.